Джере́льное (; до 2016 г. Кали́нино) — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 48 человек. Почтовый индекс — 92112. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 10,7 км². Код КОАТУУ — 4425481002.

Местный совет 
92112, Луганская обл., Троицкий р-н, с. Багачка, ул. Школьная, 37

Ссылки 
 Калинино на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании